

(2017—2018)

Примечания 

Бансен